Csehország
 Kojetín, település a Havlíčkův Brod-i járásban
 Kojetín, település a Přerovi járásban
 Kojetín, Nový Jičín településrésze a Nový Jičín-i járásban
 Kojetín, Petrovice településrésze a Příbrami járásban
 Kojetín, Radonice településrésze a Chomutovi járásban